Schwentner ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Schwentner (1891–1944), deutscher Pfarrer
 Ernst Schwentner (1890–nach 1970), deutscher Sprachwissenschaftler, Bruder von Bernhard Schwentler
 Judith Schwentner (* 1968), österreichische Politikerin (Grünen)
 Michaela Schwentner (* 1970), österreichische Künstlerin und Filmemacherin